Yogh (Ȝ, ȝ) är en bokstav i det medelengelska alfabetet och representerade de ljud (velar – k, g och ng) som nu vanligen skrivs med bokstäverna g, j, y eller k.

Latinska alfabetet